Холли Хибботт (; ) — британская пловчиха. Двукратная чемпионка Европы в эстафете. Серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы на дистанции 400 метров вольным стилем и в смешанной эстафете.

Карьера 
Дебют на крупных международных стартах пришёлся на чемпионат Европы 2018 года в Глазго. Холли сумела завоевать сразу три медали разного достоинства. В личном первенстве на дистанции 400 метров вольным стилем она заняла второе место с результатом 4:05.01. Чемпионкой Европы она стала в составе эстафеты 4×200 метров вольным стилем. Бронзовую медаль же завоевала в другой эстафете смешанной 4х200 вольным стилем.

В мае 2021 года на чемпионат Европы, который проходил в Венгрии в Будапеште, великобританская спортсменка в составе эстафетной команды на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем завоевала чемпионский титул.

Достижения 
 Чемпионат Европы по водным видам спорта:
 Глазго 2018: золото  эстафета 4х200 в/с;
 Глазго 2018: серебро  400 м в/с;
 Глазго 2018: бронза  смешанная эстафета 4Х200 в/с;
 Будапешт 2021: золото  эстафета 4х200 в/с.

Примечания 

Пловцы Великобритании
Чемпионы Европы по плаванию